O termo vide está geralmente relacionado com a planta cujo fruto é a uva, também chamada de videira. Pode também significar "ver" em latim, sendo usada neste sentido como expressão idiomática culta usada no mesmo contexto de "ver", "ver também" ou "consultar" (ex. Vide bula).

Vide pode referir-se a:

Uva — fruto da videira, sinónimo de vide em Portugal
Vide cor meum — canção da trilha sonóra do filme Hannibal

Geografia de Portugal
Vide (Seia) — freguesia do concelho de Seia, Guarda
Vide Entre Vinhas — freguesia do concelho de Celorico da Beira
Cabeço de Vide — freguesia do concelho de Fronteira
Castelo de Vide — município no distrito de Portalegre
Rio Vide — freguesia no concelho de Miranda do Corvo
Ribeira de Vide — ribeira afluente do rio Tejo

Desambiguação